Первый дивизион 2015/2016 годов () — 60-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 7 августа 2015 года и закончился 29 апреля 2016 года. В чемпионате приняли участие 19 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Нидерландов 2015/16 на сайте rsssf.com 

2015/2016
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016